Ги́лле () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гилле, Герберт Отто (1897—1966) — обергруппенфюрер СС и генерал войск СС.
 
 Гилле, Кристиан (род. 1976) — немецкий гребец-каноист, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира.